Eupelix är ett släkte av insekter som beskrevs av Ernst Friedrich Germar 1821. Eupelix ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Eupelix